

Accezioni comuni
Montone – maschio della pecora

Geografia

Italia 
Montone – comune della provincia di Perugia
Montone – frazione di Mosciano Sant'Angelo in provincia di Teramo
Montone – il principale fiume che bagna Forlì
Montone – contrada di Siena
Valle del Montone – Valle Italiana

Altro
Montone – figura araldica